Mix FM Santos é uma emissora de rádio brasileira com sede em Santos e é afiliada da Rede Mix FM. 

Entrou no ar em 11 de novembro de 2011 em 98.1 MHz substituindo a 98 Rádio Rock na região, rádio até então considerada "última remanescente da Rede Rádio Rock", mantida pela 89 FM de São Paulo e Rádio Cidade do Rio sendo que já havia operado nesta mesma frequência entre os anos de 2002 e 2003 sendo então uma das primeiras afiliadas da Mix antes das transmissões via satélite. Retransmite a programação da Rede Mix além de gerar programação local pela manhã e tarde. A rádio era vice-líder de audiência (e era líder no seu segmento) na região da Baixada Santista segundo a última pesquisa Ibope.

No dia 4 de agosto de 2016 ocorreu a reestreia da Mix FM na Baixada Santista e opera na frequência de 106.7 MHz aonde já operou a Cultura FM e a Rede do Bem.

Ligações externas 
 Site da Rádio Mix

Estações de rádio de Santos
Estações de rádio fundadas em 2016
Santos